Wootz può indicare:
 un centro abitato del comune di Lenzerwische (Germania);
 un tipo di acciaio prodotto nell'antica India (Storia della siderurgia#L'acciaio Wootz).